Golin ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Martin von Golin (13. Jahrhundert), Freibeuter aus dem Kulmer Land
 Steve Golin (1955–2019), amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Gollin